Jennifer Gareis (1970- ) est une actrice américaine.
 Karl Gareis (1889-1921), est un homme politique allemand.
 Karl von Gareis (1844-1923) est un juriste allemand.
 Martin Gareis (1891-1976) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.